Dondersia californicum är en blötdjursart som beskrevs av Heath 1911. Dondersia californicum ingår i släktet Dondersia och familjen Dondersiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Maskmollusker
californicum